Hotham (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Hotham (rivier), een rivier  in de regio Peel in West-Australië